Хоу:
 хоу — титул в Китае (Азия), приблизительно соответствует европейскому маркизу.
 Хоу — китайская фамилия; список известных носителей указан в статье.
 ошибочная транскрипция английских фамилий  (должно быть Хау) и  (должно быть Хаф, Хоф или Хау).
 Хоу, Горди (; 1928—2016) — канадский хоккеист (правый нападающий), отец Марка Хоу.
 Хоу, Дон (; 1935—2015) — английский футболист и футбольный тренер.
 Хоу, Марк (; род. 1955) — американский хоккеист (нападающий).
 Хоу, Сид (; 1911—1976) — канадский хоккеист (левый нападающий).
 Хоу, Элиас (; 1819—1867) — американский механик и предприниматель; один из изобретателей швейной машины.
 Хоу, Эндрю (; род. 1985) — итальянский легкоатлет американского происхождения.